Princesa Estela, vojvodinja Östergötlandska (polno ime Estelle Silvia Ewa Mary), * 23. februar 2012, Karolinska univerzalna bolnišnica, Solna, Švedska.

Princesa Estela je edini otrok švedske prestolonaslednice Viktorije in princa Daniela, vojvode Västergötlandske. Je prvi vnuk kralja Karla XVI. Gustava in je druga v vrsti na švedski prestol.

Rojstvo
Estela se je rodila 23. februarja ob 4:26 po srednjeevropskem času. Rojstvo so pozdravili z 21 puškinimi pozdravi na otoku Skeppsholmen, ki je nasproti kraljeve palače v glavnem mestu Stockholm. Njena imena in naziv je 24. februarja 2012 objavil njen dedek kralj Karel XVI. Gustav. Pred uradno objavo njenega imena in naziva je prišlo do napake; na kraljevi spletni strani sta bila prikazana lažno ime in naziv, Ulrika Marianna Annika David - vojvodinja Upplandska Väsby, kar je bilo kasneje odstranjeno. Na koncu je osebje razkrilo, da je bil razlog v tem, da so preizkušali sistem.

Estela je bila krščena 22. maja 2012 v kraljevi kapeli v Stockholmski palači v Stockholmu na Švedskem. Njeni botri so princ Karl Filip, vojvoda Värmlandski (njen stric), Anna Westling Söderström (njena teta), kralj Viljem-Aleksander Nizozemski (takrat princ Oranja), danska prestolonaslednica Marija in norveški prestolonaslednik Haakon. Bila je krščena v družinski starinski krstni obleki, ki jo je prvič nosil princ Gustav Adolf, ko je bil krščen leta 1906. Njeno ime in datum krsta sta bila dodana v vezenino na obleki. Na dan krsta je izšla in bila objavljena omejeno izdaja molitvenika z naslovom Molitvena knjiga princese Estele (Švedsko: Prinsessan Estelles bönbok).

Estela je druga v vrsti za nasledstvo na švedski prestol. Princesa Estela je prva ženska v švedski zgodovini, ki se je rodila s pravico do dedovanja krone in ne more biti nadomeščena z rojstvom moškega dediča ter tudi prva oseba v švedski zgodovini, ki se je rodila ženski prestolonaslednici. Edini dve švedski princesi, ki sta rodili prvi v vrsti za prestol sta bili: Kristina (ki je sčasoma postala kraljica) in Hedvig Sofija (ki je izgubila ta položaj ob rojstvu mlajšega brata).

Izobraževanje in kraljeve naloge
Kot druga v vrsti za švedski prestol, je Estela v očeh javnosti že od rojstva. 17. maja 2014 je dveletna Estela opravila svojo prvo uradno dolžnost, kar je bila odprtje pravljične poti v Tåkernu, Östergötlandu. Prav tako je obiskala grad Linköping, kjer so jo sprejeli Elisabeth Nilsson, Kristina Zetterström in Ann-Catrine Hjerdt, županja Linköpinga. 30. julija 2014 sta prestolonaslednica Viktorija in Estela obiskali grad Sollidens.

25. avgusta 2014 je Estela začela hoditi v vrtec Äventyret v občini Danderyd v Stockholmu. Avgusta 2018 je začela obiskovati šolo Campus Manilla v Stockholmu.

Naziv

Estela je nazivana kot: Njeno kraljevo visočanstvo princesa Estela Švedska, vojvodinja Östergötlandska.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Švedski kraljevi dvor - Princesa Estela 

|-

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese